Lista dos municípios mais populosos da Região Sudeste do Brasil (IBGE/2017).[1]

Dos 100 municípios mais populosos da Região Sudeste do Brasil, 55 deles estão no estado de São Paulo, que é também o mais populoso. O Rio de Janeiro vem em seguida, tendo 22 municípios entre os 100 mais populosos. Minas Gerais possui 17 municípios entre os mais populosos, seguido do Espírito Santo, com apenas 6 municípios na lista dos 100 mais populosos de sua região.

Mmp